Альдокеторедуктаза 1-го семейства, член C3 () — ключевой фермент синтеза стероидов, продукт гена человека AKR1C3.

Функции 
AKR1C3 принадлежит к надсемейству альдокеторедуктаз, в которое входит более 40 ферментов и белков. Ферменты этого надсемейства катализируют преобразование альдегидов и кетонов в соответствующие спирты в реакции восстановления. Кофактором ферментов служат NADH или NADPH. 

Субстратом AKR1C3 являются простагландины D2, H2 и фенантрохинон. Кроме этого, фермент окисляет 9α,11β-простагландин F2 в простагландин D2. Участвует в синтезе тестостерона из андростендиона.

Может играть роль в контроле роста и дифференцировки клеток.

В патологии 
 AKR1C3 играет важную роль в патогенезе аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма. 
 Экспрессия белка повышена в клетках рака предстательной железы. Уровень белка рассматривается как возможный маркёр прогрессирования этого заболевания.

См. также 
 AKR1C1
 AKR1C2

Примечания

Библиография 
 
 
 
 

КФ 1.1.1